Армен Калоян (р.1970, Харьков, УССР) — украинский актёр, театральный и оперный режиссёр. Заслуженный деятель искусств Украины (2020).

Образование, карьера 
Родился 14 декабря 1970 года в городе Харькове (УССР).
Обучался в ХССМШ-И по классу виолончели, окончил подготовительное отделение ХНУИ им. И. П. Котляревского по специальности «Академический вокал». В 1994 году окончил Харьковский государственный институт искусств по специальности актер драматического театра и кино.
С 1994 г. по 1998 г. — актер Киевского академического «Молодого театра», актер театра «Браво», преподаватель сценического движения и пластики в Театре-студии импровизации «Черный квадрат». С 1998 года — преподаватель сценического движения, фехтования, актёрского мастерства, оперного класса в ХНУИ им. Котляревского. В настоящее время — режиссёр оперной студии, доцент кафедры оперной подготовки ХНУ.
В 2001 году получил диплом летней школы исполнительского мастерства (г. София, Болгария) по технике Р. Лабана и контактной импровизации, класс Моники Кох (г. Лондон, Великобритания).
В 2007 году с отличием окончил ХНУИ им. Котляревского по специальности режиссёр драматического театра.
В 2004 году поступил на службу в Харьковский национальный театр оперы и балета им. Лысенко на должность режиссёра-постановщика. 

С февраля 2016 года — главный режиссёр ХНАТОБа им. Лысенко.
Член правления Национального союза театральных деятелей Украины, организатор многих культурных проектов Харькова, активный общественный деятель и участник Харьковской областной общественной организации «Армянское национальное городское общество». 
Кавалер Ордена Святого Николая Чудотворца, награжден почетным знаком отличия «Золотий клейнод родини Мазеп».

Семья 
Супруга — Анна Калоян (Коваленко) — артистка хора Харьковского театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

Постановки спектаклей

Оперы

Режиссёр-постановщик 
 В. А. Моцарт «Дон Жуан» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 П. Масканьи «Сельская Честь» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 А. Щетинский «Бестиарий» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 Г. Доницетти «Рита» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 Дж. Россини «Брачный вексель» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 Дж. Верди «Отелло» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 Н. Лысенко «Тарас Бульба» (в рамках проекта «ХНАТОБ стирает грани» спектакль под открытым небом)(ХНАТОБ им. Лысенко)
 Ж. Бизе «Кармен» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 Дж. Пуччини «Тоска»(ХНАТОБ им. Лысенко)
 П. И. Чайковский «Мазепа» (ХНАТОБ им. Лысенко)
 В. А. Моцарт «Свадьба Фигаро» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 В. А. Моцарт «Волшебная Флейта» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 Д. Д. Шостакович «Антиформалистический Раёк» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 Д. Д. Шостакович «Сказка о глупом мышонке» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 Г. Доницетти «Любовный Напиток» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 Б. Сметана «Проданная невеста» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 Д. Обер «Фра Дьяволо» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 Дж. Верди «Травиата» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)
 П. И. Чайковский «Евгений Онегин» (оперная студия ХНУИ им. Котляревского)

Ассистент режиссёра, второй режиссёр 
 К. Сен-Санс «Самсон и Далила» — режиссёр-постановщик Ирина Нестеренко (Киев)
 А. Бородин «Князь Игорь» — режиссёр-постановщик Станислав Гаудасинский (Санкт-Петербург)
 И. Штраус «Летучая мышь» — режиссёр-постановщик Александр Лебедев (Санкт-Петербург)
 Дж. Верди «Травиата» — режиссёр-постановщик Александр Лебедев (Санкт-Петербург)

Драматические постановки

Режиссёр-постановщик 
 «Джонатан» — инсценировка повести Р. Баха — мюзикл «Чайка по имени Ливингстон» (театр «Каламбур»)
 «Кармен» — инсценировка повести Проспера Мериме «Кармен» (учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского)
 «Йерма» — Ф. Г. Лорка " (учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского)
 «Дом Бернарды Альбы» — Ф. Г. Лорка " (учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского)
 «Лисистрата» — Аристофан (учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского)
 «Отак загинув Гуска» — Н. Кулиш (учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского)
 В. Купянский «Жінка, стать і Характер» (Харьковская филармония)

Режиссёр-консультант 
 З. Сагалов «Записки импресарио» (Театр «Ника»)
 «Тайны Мерлин» (Театр «Ника»)
 «Вертинский» (Театр «55»)
 «Жінка — як музика», поэтический спектакль по произведениям Лины Костенко (Учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского «П’ятий поверх»)

Постановка пластических сцен и сценических боев 
 Лопе де Вега «Собака на сене», режиссёр С. Бережко (Учебный театр театрального факультета ХНУИ им. Котляревского)
 Л. Черняускайте «Світла Люче», режиссёр Ст. Пасичник (театр им. Шевченко, г. Харьков)
 И. Франко «Сойчине Крило», режиссёр Ст. Пасичник (театр PS)
 В. Шекспир «Сон літньої ночі», режиссёр А. Бакиров (театр им. Шевченко, г. Харьков)
 К. Людвиг «Примадонны», режиссёр А. Аркадин-Школьник (театр им. Шевченко, г. Харьков)
 «Весёлые приключения Пифа», режиссёр А. Ковшун (театр им. Шевченко, г. Харьков)
 «Веселые приключения Незнайки», режиссёр А. Ковшун (Театр юного зрителя)
 Ю. Боганов «Как Кощей на Василисе женился», режиссёр Анна Бялая (Театр юного зрителя)
 «Вальмонт», режиссёр А. Ковшун (театр «НИКА»)
 «Ромео и Джульетта. Лабиринт.», режиссёр С. Бережко (Театр детей и молодежи «СТЭЛ»)
 В. Шекспир «Наш Гамлет», режиссёр И. Ладенко («Театр 19»)
 «Горько!» — инсценировка по рассказам М. Зощенко, режиссёр А. Бакиров (Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько)
 «Крыса» (театр «Прекрасные цветы»)
 «Дракула» (театр «Прекрасные цветы»)
 М. Карминский «Робин Гуд», режиссёр А. Дугинов (ХНАТОБ им. Лысенко)
 «Клоундайк шоу», режиссёр Е. Федоренко (театр «FORTE»)
 «365» (совместный проект ХНАТОБ и театра «Прекрасные цветы»)

Награды, благодарности 
 Диплом участника Международного фестиваля античной драмы «БОСПОРСКИЕ АГОНЫ» за исполнительское мастерство, творческий поиск и популяризацию мирового историко-культурного наследия — 2000 г.
 Гран-При Первого Всеукраинского фестиваля детских и юношеских любительских театров «Маски Мельпомены» за режиссёрскую работу в театре «Каламбур» (спектакль С. Решетнёва «Джонатан») — 2005 г.
 Лауреат ежегодного Международного «Брянцевского фестиваля» детских театральных коллективов в номинации «Лучший спектакль среди коллективов Домов творчества» — Санкт-Петербург, 2005 г.
 Диплом Всеукраинского театрального фестиваля «Дебют» за режиссёрскую работу (спектакль «Кармен» по рассказу П. Мериме) — 2005 г.
 Лауреат премии «Народное признание» в номинации «Театр» — 2007 г.
 Лауреат рейтинга «Харків’янин року» — 2007 г.
 Почетная грамота и медаль Харьковского городского совета «за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток українського музичного мистецтва» — 2009 г.
 Грамота управления культуры и туризма Харьковской государственной администрации за значительный вклад в развитие театрального искусства — 2011 г.
 Лауреат премии Харьковского городского совета им. Н. Крушельницкого в области театральное искусство (лучшая режиссура) — 2013 г.
 Почетная грамота Харьковской областной государственной администрации (Департамент культуры и туризма) «за багаторічну сумлінну та плідну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток культури та з нагоди ювілеїв театру»
 Почесна відзнака «Золотий клейнод родини Мазеп» за видатні досягнення в справі відродження культурної спадщини українського народу і вшанування пам’яті гетьмана Івана Мазепи — 2017 р.
 Орден Святого Николая Чудотворца «За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви» (Киевский Патриархат Украинской Православной Церкви) — 2017 г.
 Благодарность Харьковского городского Головы Г. А. Кернеса, как «активісту Харькувської обласної громадської організації „Вірменська національна міська громада“ за багаторічну плідну діяльність, активну життєву позицію, значний внесок у розвиток та укріплення міжнаціональних дружніх відносин і з нагоди Дня незалежності Вірменії» — 2017 г.

Примечания

Ссылки 
 Армен Калоян на сайте Харьковского оперного театра
 «Я приучаю своих студентов любить театр», — Армен Калоян

Актёры Украины